Kenneth Davidson peut faire référence à : 
 Kenneth Davidson (né en 1951), mathématicien canadien.
 Kenneth Davidson, joueur et entraîneur américain de basket-ball.
   (1905-1954), joueur britannique de cricket et de badminton.